71 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 71 Dywizja Piechoty (III Rzesza)